Plassey bezeichnet:

 englischer Name des Ortes Palashi in Bengalen (Indien)
 Schlacht bei Plassey am 23. Juni 1757, Sieg der Briten über die Inder
 Robert Clive of Plassey (1725–1774), britischer General, siehe Robert Clive, 1. Baron Clive